Edward Emerson Barnard, američki astronom
 Barnard (krater na Marsu), dobio ime po astronomu

SAD
 Barnard, Kansas, grad
 Barnard, Missouri, grad
 Barnard, Vermont, grad